Cephalonema brunniceps är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av William Stimpson 1857. Cephalonema brunniceps ingår i släktet Cephalonema, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
brunniceps